Agliardi – antica famiglia presente sul territorio di Bergamo già dal XII secolo
 Alessio Agliardi – ingegnere e architetto italiano
 Antonio Agliardi – cardinale italiano
 Federico Agliardi – portiere di calcio italiano
 Giovanni Battista Agliardi – politico italiano
 Niccolò Agliardi – cantautore italiano